

Localidades

Brezna (Gornji Milanovac)
Brezna (Kraljevo)

Desambiguação